Лескова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Лескова, Вера Анатольевна (род. 1953) — советская и российская актриса театра и кино.
 Лескова, Елена Александровна (урожд. баронесса Медем) (1900—1932) — манекенщица модного дома «Скиапарелли», мать Татьяны Лесковой.
 Лескова, Татьяна Юрьевна (род. 1922) — артистка балета и педагог, внёсшая большой вклад в становление и развитие балета в Бразилии; специалист по восстановлению балетов Леонида Мясина.
 Лескова-Кирьякова, Анастасия Спиридоновна (1903—1990) — русская советская театральная актриса, народная артистка РСФСР. Топоним 
 Лескова — деревня, Упоровский район, Тюменская область, Россия.

 См. также